Penumbra () — серия компьютерных игр в жанре survival horror, созданная шведской компанией Frictional Games и на данный момент состоящая из двух игр и дополнения. Все игры серии были выпущены под персональные компьютеры на Microsoft Windows, Linux и Mac OS X.

Основная серия

Penumbra: Overture 

 Платформа: Windows, Linux, Mac OS X
 Год выхода: 2007

В России известна как Пенумбра 1. Истоки зла и Пенумбра: Тёмный мир.

Penumbra: Black Plague 

 Платформа: Windows, Linux, Mac OS X
 Год выхода: 2008

В России известна как Пенумбра 2. Дневники мертвецов

Penumbra: Requiem 

 Платформа: Windows, Linux, Mac OS X
 Год выхода: 2008

В России известна как Пенумбра 3. Реквием

Первая часть серии издавалась в Европе и России компаниями Lexicon Entertainment и «Новый Диск» соответственно. Дальнейшие игры издавались Paradox Interactive и 1С.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии Penumbra

Компьютерные игры, разработанные в Швеции